Сан Симон де Гереро има више значења:

 Општина Сан Симон де Гереро (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Симон де Гереро (Сан Симон де Гереро, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику